Такмичење у дисциплини појединачно за жене на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију одржано је на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљоној од Сочија 14.фебруара, 2014. са почетком у 18:00 часова по локалном времену.

Титулу олимпијске победнице бранила је Тора Бергер из Норвешке.

Систем такмичења 
Дисциплина појединачно је најстарија дисциплина у биатлону, која се у женској конкуренцији одвија на кружној стази од 16 километара. Гађа се 4 пута наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, које обично износи 1 минут, а додаје се на време трчања. Такмичарке започињу трку са 30 секунди размака.

Допинг 
Према одлуци МОК 28. новембра 2017. рускe биатлонкe Олга Виљухина и Јана Романова доживотно су дисквалификована  због употребе недозвољених средтава (допинг).
 Три дана касније 1 децембра 2017. дисквалификована је још једна руска биатлонка Олга Заајцева

Земље учеснице 
Учествовале су 84 биатлонке из 32 земље.

  1
  1
  2
  4
  1
  1
  1
  4
  3
  4
  4
  2
  4
  4
  1
  1
  3
  4
  4
  1
  1
  1
  4
  4
  1
  4
  4
  1
  1
  4
  4
  4

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на званичном сајту ЗОИ 2014 

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2014.